Vertu chrétienne peut désigner :

 Sept vertus
 Vertu théologale

Voir aussi 

 Vertu cardinale